Associação Internacional Fé e Luz (em francês Foi et Lumière International), fundada em 1971 é uma associação de leigos católicos dedicada aos deficientes.

Ligações externas
Foietlumiere

Organizações de catecuménicos
Entidades de apoio a deficientes